Miklós (Nikola) Meier (1913. – 1941.) bio je subotički komunistički ilegalac. Rodom je vojvođanski Židov. Po struci bio je pekar. Bio je rukovodilac jedne udarne brigade.

Osuđen je na smrt vješanjem. Od dvadeset i četvero iz njegove skupine kazna je preinačena devetorici ljudi na 15 godina robije, a ostali su javno obješeni u dvorištu vojarne. Presuda je izvršena 18. studenoga 1941. Obrazloženje za presudu bilo "komunističko organiziranje, priprema akcija sabotaže i vojna obavještajna služba u korist Sovjetskog Saveza." Kazna je sadržavala još neke okrutne odredbe: kojim će se redom objesiti osuđenike te kao drugo da su svi osuđenici morali nazočiti vješanju i gledati samo vješanje. Redom su obješeni István Lukács, Šime Tikvicki, Lazar Bačić, Rókus Simokovich, Antun Suturović, Laura (Lola) Wohl, Konstantin Lackenbach, Miklós Gerson, Miklós Schwalb, Gellért Perl, Ödön Kornstein, dr Kálmán Meier, zatim Miklós Meier, Ottmár Mayer i dr Adolf Singer. Na mjestu gdje su obješeni podignut je spomenik imena Balada vješanih koji je izradio subotički kipar Nandor Glid.

Izvori 
(mađarski) Milan Dubajić: A SZABADKAI MUNKÁSMOZGALOM FEJLŐDÉSE 1870—1941-IG
(srpski) Janos Kiss: Komunisti Subotice - Balada vješanih 

Jugoslavenski komunisti do 1945.
Životopisi, Subotica‎
Židovi u Srbiji